Waiting for the Barbarians (opera)
 Waiting for the Barbarians (film)
 Waiting for the Barbarians (roman)